Seltenreich ist der Familienname folgender Personen:

 David Seltenreich (* um 1540; † 1614), böhmischer Bergmeister, Vize-Richter und Stadtvogt
 Rolf Seltenreich (* 1948), deutscher Politiker (SPD)